

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bernk“ beginnt.

Bernk 



Bernkl 
 Bernklau, Clara (* 1997), deutsche Filmschauspielerin

Bernko 
 Bernkop-Schnürch, Andreas (* 1965), österreichischer Pharmazeut
 Bernkopf, deutscher Meistersinger
 Bernkopf, Alfons (1925–2014), österreichischer Politiker (SPÖ), Landtagsabgeordneter, Mitglied des Bundesrates
 Bernkopf-Catzenstein, Ellen (1904–1992), deutsche Bildhauerin; emigriert nach Palästina